

Romania 
 Scorțeni, comune del distretto di Bacău
 Scorțeni, comune del distretto di Prahova

Moldavia 
 Scorțeni, comune del distretto di Telenești